Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2020 прошли с 24 июля по 6 августа 2021 года. Были разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин. Соревнования прошли на арене Хоккейный стадион Ои в . В турнире приняли участие 24 сборных (по 12 у мужчин и женщин).

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Результаты

Квалификация 

Победители пяти континентальных первенств получили по одному месту на турнире. Япония, как принимающая страна, квалифицировалась автоматически. В связи с тем, что мужская и женская сборные Японии стали победителями чемпионата Азии, неиспользованные квоты перешли на олимпийский квалификационный турнир. Таким образом, по 7 мест у мужчин и женщин были распределены по итогу квалификационного турнира.

Примечания